El término Blinovo  puede referirse a:

Blinovo (Astracán), localidad del óblast de Astracán, en Rusia.
Blinovo (Kostromá), localidad del óblast de Kostromá, en Rusia.
Blinovo (Sochi), mikroraión de Sochi, en el krai de Krasnodar, en Rusia.
Blinovo (Mari-El), localidad de la república de Mari-El, en Rusia.
Blinovo (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Blinovo (Perm), localidad del krai de Perm, en Rusia.
Blinovo (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.
Blinovo (Tver), localidad del óblast de Tver, en Rusia.
Blinovo (Vólogda), localidad del raión de Vólogda del óblast de Vólogda, en Rusia.
Blinovo (Vólogda), localidad del raión de Vólogda del óblast de Vólogda, en Rusia.
Blinovo (Voskresénskoye, Cherepovéts, Vólogda), localidad del municipio de Voskresénskoye del raión de Cherepovéts del óblast de Vólogda, en Rusia.
Blinovo (Yugui, Cherepovéts, Vólogda), localidad del municipio de Yugui del raión de Cherepovéts del óblast de Vólogda, en Rusia.
Blínovo (Kirílov, Vólogda), localidad del raión de Kirílov del óblast de Vólogda, en Rusia.